Personaje de ficción de la serie cinematográfica "La Guerra de las Galaxias" ("Star Wars").

Lunae Minx era una joven Twilek (especie extraterrestre, con un par de tentáculos en la cabeza llamados Lekku). Esta adolescente frecuentaba clubes nocturnos en el planeta Coruscant. En una ocasión, cuando la caza-recompensas Zam Wesell entró en un club donde ella estaba, tuvo el desagradable privilegio de presenciar cómo un par de caballeros Jedi arrestaban a Wesell.

Personajes de Star Wars